Vandiver este un nume de familie originar din Țările de Jos, care se poate referi la unul din următorii americani de origine neerlandeză

 Vandiver, Ernest (1918 – 2005), guvernator al statului Georgia al Statelor Unite ale Americii
 Vandiver, Frank (1925 - 2005), istoric american
 Valdiver, Harry (1882 – 1973), matematician american
 Vandiver, J. Kim (n. 1945), profesor și inginer american al Massachusetts Technologic Institute
 Vandiver, Shaun (născut în 1968), jucător profesionist de baschet, american
 Vandiver, Willard Duncan (1854 - 1932), congressman care a reprezentat statul Missouri în Camera Reprezentanților SUA între 1897 și 1903, creditat cu exprimarea celebră dintr-un discurs din 1899, "I am from Missouri, and you have got to show me"  în limba română, "Sunt din Missouri, și trebuie să-mi arătați".

Locuri 

 Vandiver, Missouri

Nume de familie